Плело́ф (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Ростренен. Округ коммуны — Генган.

Код INSEE коммуны — 22181.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 420 км к западу от Парижа, в 115 км западнее Ренна, в 50 км к юго-западу от Сен-Бриё.

Вдоль северо-западной границы коммуны проходит канал Нант — Брест.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 653 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 426 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 300 были экономически активными, 126 — неактивными (показатель активности — 70,4 %, в 1999 году было 70,8 %). Из 300 активных работали 268 человек (146 мужчин и 122 женщины), безработных было 32 (22 мужчины и 10 женщин). Среди 126 неактивных 31 человек были учениками или студентами, 55 — пенсионерами, 40 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Часовня Нотр-Дам-де-ла-Круа (XVI век). Исторический памятник с 1925 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор